Awramenko ist der Familienname folgender Personen:

 Hennadij Awramenko (* 1965), ukrainischer Sportschütze
 Petro Awramenko (* 1978), ukrainischer Theaterschauspieler und -regisseur
 Roman Awramenko (* 1988), ukrainischer Speerwerfer
 Sergei Wiktorowitsch Awramenko (* 1954), russischer Vizeadmiral
 Stepan Stepanowitsch Awramenko (1918–2010), sowjetischer Politiker (KPdSU)